Ва́лттер Ви́ртанен (; 4 июня 1987, Керава, Финляндия) — финский фигурист, многократный чемпион Финляндии (2013, 2015, 2016—2018, 2022).

По состоянию на 27 января 2023 года занимает 49-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Родился 4 июня 1987 года в Керава, в Финляндии.

В 2006, 2007, 2009, 2011 и 2014 годах становился серебряным призёром Чемпионатов Финляндии по фигурному катанию.

На Чемпионате Финляндии по фигурному катанию 2013 в декабре 2012 года завоевал золото, набрав 167,10 баллов.

В конце 2013 года на турнире в Германии боролся за право выступать на Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2014 — одиночное катание (мужчины), однако у него не хватило везения и спортивного счастья. Совсем неудачно выступил на предолимпийском чемпионате Европы, где он вновь не отобрался в произвольную программу.

В следующем сезоне он выступил значительно лучше. Вернул себе звание чемпиона Финляндии, а в соседней Швеции на чемпионате Европы не только сумел впервые пробиться в произвольную программу, но и финишировал в числе двадцати лучших одиночников Европы. Через неделю на зимней Универсиаде оказался в числе 15 фигуристов-студентов, попутно превзошёл свои достижения в произвольной программе и сумме. Ещё через неделю он выиграл бронзовую медаль на Кубке Баварии и превзошёл свои спортивные достижения в короткой программе и сумме.

В сентябре 2015 года он занял не высокое место на традиционном турнире в Германии, однако в сумме сумел улучшить свои прежние спортивные достижения. В конце ноября, выступая на Кубке Северной-Рейн Вестфалии, он занял скромное место, однако улучшил свои достижения в произвольной программе и сумме. В середине декабря он вновь выиграл национальный чемпионат.
В 2016 году в Словакии на европейском чемпионате Виртанен не сумел выйти в произвольную программу. В начале марта 2016 он выступил на Кубке Тироля, где выиграл третье место и улучшил все свои прежние достижения.

Новый предолимпийский сезон финский фигурист начал довольно поздно. Только в конце ноября он выступил на Таллинском трофее, где финишировал на десятом месте. На пятом месте он был на турнире в Дортмунде в борьбе за Трофей Северной Рейн-Вестфалии. В декабре в Тампере он в очередной раз стал чемпионом Финляндии. В начале января в Торуни не совсем удачно выступил на Кубке Нестли Несквик. В конце января в Остраве на европейском чемпионате фигуристу удалось пройти (второй раз за карьеру) в финальную часть чемпионата. В конце марта он был допущен (в отсутствие техминимума) на правах хозяина к мировому чемпионату в Хельсинки. Дебют был не самым удачным, финский фигурист не вышел в финальную часть и занял место в четвёртой десятке.

В сентябре финский одиночник начал олимпийский сезон в Бергамо, где на Кубке Ломбардии он финишировал в конце второй десятки. В конце месяца фигурист принял участие в Оберсдорфе, где на квалификационном турнире Небельхорн финишировал во втором десятке и не сумел попасть на зимние Олимпийские игры. В начале октября он выступил в Эспоо, на Трофее Финляндии, где также занял место во второй десятке. В декабре на национальном чемпионате подтвердил звание лучшего финского одиночника. В середине января 2018 года финский фигурист выступал в Москве на континентальном чемпионате, где финишировал во второй десятке фигуристов Старого Света.

Личная жизнь 
По окончании медицинского института, он работает врачом в Германии. Увлекается также ещё теннисом, футболом, кулинарией.

В 2017 году женился на действующей немецкой одиночнице Алине Майер-Виртанен, которая также является его тренером.

Статистика

После сезона 2014—2015

До сезона 2015—2016

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Валттера Виртанена на сайте Международного союза конькобежцев

Фигуристы Финляндии